Indonesische Botschaft in Deutschland steht für:
 Indonesische Botschaft in Berlin
 Botschaft der Republik Indonesien (Bonn)